Пожарье — название нескольких населённых пунктов:
 Пожарьё — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Пожарье — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Пожарье — деревня в Сандовском районе Тверской области.